El término Nakajima (, de naka, «centro» y shima, «isla») hace referencia a varios artículos:

Lugares en la prefectura de Ehime (Japón)
 Isla Naka
 Pueblo de Nakajima

Personas
 Satoru Nakajima, piloto de F1 que compitió en los años 1987-1991.
 Kazuki Nakajima, piloto de F1 de comienzos del siglo XXI.

Además
 Compañía Aeronáutica Nakajima, importante fabricante de aviones de Japón durante la Segunda Guerra Mundial.
 El videojuego NES Nakajima Satoru F1 Hero.